L'édition 2017 du tournoi de tennis du Rolex Paris Masters se déroule du  au  sur dur en intérieur. Il s'agit du  et dernier ATP Masters 1000 de la saison. Jack Sock remporte l'épreuve en simple, Łukasz Kubot et Marcelo Melo celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Le neuvième et dernier Masters 1000 de l'année est l'occasion pour David Goffin et Pablo Carreño Busta d'assurer leur place pour le Masters de Londres. Plusieurs joueurs du top 20 mondial, en l'occurrence Andy Murray, Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka, Milos Raonic, Kei Nishikori, Tomáš Berdych et Nick Kyrgios, ont mis fin à leur saison prématurément. Les trois hommes forts de cette saison restent Roger Federer (vainqueur de 3 Masters 1000, de l'Open d'Australie et Wimbledon), Rafael Nadal (vainqueur de 2 Masters 1000, de Roland Garros et l'US Open) et Alexander Zverev (également vainqueur des Masters 1000 de Rome et Montréal) et sont déjà qualifiés pour le Masters de fin d'année. Plusieurs outsiders sont toutefois à ne pas sous-estimer comme Grigor Dimitrov, titré à trois reprises cette saison et notamment au Masters 1000 de Cincinnati, David Goffin, vainqueur de deux tournois consécutifs en septembre à Shenzhen et Tokyo, ou encore Kevin Anderson, finaliste à Flushing Meadows.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, leaders de la discipline en début de saison et finalistes sortants, ont remporté les trois derniers Masters 1000 qu'ils ont disputés, à Rome, Montréal et Cincinnati. Deux autres équipes se sont révélées cette saison et semblent en position pour s'imposer : Henri Kontinen et John Peers, numéros 1 de la discipline, sacrés à l'Open d'Australie et vainqueurs de deux tournois consécutifs en octobre à Pékin et Shanghai, et Łukasz Kubot et Marcelo Melo, vainqueurs à Wimbledon puis Masters 1000 de Miami et Madrid. Une dernière place reste encore à attribuer pour disputer le Masters de Londres, les deux favoris pour obtenir leur ticket pour Londres demeurant Raven Klaasen et Rajeev Ram ( au classement Race en double) et Ivan Dodig et Marcel Granollers ().

Forfaits 
On note les forfaits du Britannique Andy Murray, tenant du titre, blessé à la hanche, du Japonais Kei Nishikori, touché au poignet droit, du Serbe Novak Djokovic, blessé au coude, et du Suisse Stanislas Wawrinka, opéré du genou. Ces quatre joueurs ont d'ailleurs mis un terme à leur saison prématurément. Roger Federer se retire, quant à lui, un jour avant le début des matches, préférant se préserver pour le Masters de Londres. Ces absences permettent respectivement à Gilles Simon, Benoît Paire, Robin Haase, Fernando Verdasco et Evgeny Donskoy d'intégrer directement le tableau principal du tournoi.

On note également les forfaits de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, de l'Australien Nick Kyrgios, du Canadien Milos Raonic, du Français Gaël Monfils, qui a renoncé à prendre part au tournoi 24 heures avant le début de la compétition et qui met ainsi un terme à sa saison, de l'Italien Fabio Fognini, du Luxembourgeois Gilles Müller et du Tchèque Tomáš Berdych. Ils sont respectivement remplacés par Ryan Harrison, Chung Hyeon, Steve Johnson, Peter Gojowczyk, Viktor Troicki, Yuichi Sugita et Kyle Edmund.

Pendant le tournoi 
Paul-Henri Mathieu dispute le dernier match de sa carrière en simple au dernier tour des qualifications, battu par Vasek Pospisil. Après plus de 15 ans passés sur le circuit ATP, il prend sa retraite à l'issue du tournoi. Son dernier match officiel est en double, aux côtés de Benoît Paire, lors duquel il est éliminé d'entrée.

L'Uruguayen Pablo Cuevas () remporte son premier match depuis Roland-Garros (10 défaites consécutives) lors du  face à Karen Khachanov.

L'Allemand Alexander Zverev () est éliminé dès son entrée en lice par le Néerlandais Robin Haase, comme l'Espagnol Pablo Carreño Busta () défait par Nicolas Mahut.

En remportant son premier match face à Chung Hyeon, Rafael Nadal s'assure de terminer la saison à la première place mondiale. À 31 ans, il devient ainsi le joueur le plus âgé à terminer la saison au premier rang du classement. Toutefois, il est contraint de déclarer forfait en quart de finale en raison d'une blessure au genou droit.

L'élimination de Lucas Pouille en huitièmes de finale permet à David Goffin () de se qualifier pour le Masters de Londres, une première dans sa carrière.

En atteignant les quarts de finale, Juan Martín del Potro éjecte Novak Djokovic du top 10 mondial, une première depuis . 

L'Argentin perd néanmoins à ce stade de la compétition, et assure David Goffin d'entrer dans le top 8 pour la première fois de sa carrière à l'issue du tournoi. Profitant de l'absence d'Andy Murray, tenant du titre, et de la défaite de Marin Čilić en quart de finale, Dominic Thiem se hisse, quant à lui, au  mondial, son meilleur classement.

Julien Benneteau () annonce en conférence de presse qu'il s'agit de son dernier Paris-Bercy et qu'il mettra un terme à sa carrière dans le courant de l'année 2018. Lors de cette dernière apparition dans la capitale française, il atteint les demi-finales, après avoir battu le jeune Canadien Denis Shapovalov (), Jo-Wilfried Tsonga (), David Goffin () et Marin Čilić (). C'est la première fois dans sa carrière qu'il parvient à battre deux membres du top 10 dans un même tournoi.

Le Serbe Filip Krajinović (), issu des qualifications, crée la surprise en atteignant sa première finale d'un tournoi ATP, qui plus est en Masters 1000, après avoir notamment éliminé Sam Querrey () au , John Isner () en demi-finale et bénéficié du forfait de Rafael Nadal en quart de finale. À l'issue du tournoi, il grimpe à la  mondiale, son meilleur classement en carrière, soit un bond de 44 rangs.

Lauréats 
Jack Sock remporte le  de sa carrière, le  dans la catégorie Masters 1000, en écartant en finale Filip Krajinović. Il s'agit de son  de la saison. En remportant la finale, Jack Sock intègre le top 10 mondial en grimpant de treize rangs, passant de la  à la  mondiale.

En double, Łukasz Kubot et Marcelo Melo décrochent leur  ensemble,  le  de la saison, en s'imposant en finale face à Ivan Dodig et Marcel Granollers. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Paris-Bercy
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2017
Paris
Tennis en octobre 2017
Tennis en novembre 2017
Sport en France en octobre 2017
Sport en France en novembre 2017